François Lombard peut désigner :
 François Lombard (1605-1689), peintre français du  ;
 François Lombard (1906-1996), rugbyman français ;
 François Lombard (1938 - 2004), architecte, programmiste ;
 François Lombard (né en 1956), pédagogue suisse ;
 François Lombard (né en 1971), grimpeur français.